Eastern Airways - британська регіональна авіакомпанія,зі штаб-квартирою в аеропорту  поблизу села , Північний Лінкольншир, Англія. Здійснює регулярні внутрішні та міжнародні послуги та приватні чартерні рейси.

Напрямки

Флот 
Флот на 16 лютого 2020:

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 

Авіакомпанії Великої Британії
Засновані у Великій Британії 1997